Marco Giunio Bruto fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Marco Giunio Bruto, console nel 178 a.C.;
Marco Giunio Bruto, giurista del II secolo a.C.;
Marco Giunio Bruto, tribuno nell'83 a.C.;
Marco Giunio Bruto Cepione, il più famoso dei cesaricidi.